Никола Вујчић може бити:
 Никола Вујчић (песник)
 Никола Вујчић (кошаркаш)